Ноэль Годен (; род. 13 сентября 1945 года) — бельгийский , критик,  и знаменитый метатель тортов. Годен получил всемирную известность в 1998 году, когда его сообщники бросили торт в лицо генерального директора Microsoft Билла Гейтса.

Позиция 
В 1969 году Годен впервые совершил «кондитерский теракт», его жертвой стала Маргерит Дюрас. В дальнейшем его жертвами стали министр культуры Франции Филипп Дуст-Блази, экс-президент Франции Николя Саркози и ряд других лиц.

4 февраля 1998 года в Брюсселе Билл Гейтс во время официального визита в Евросоюз получил бросок тортом в лицо. Это произошло во время входа Гейтса в правительственное здание, где он собирался выступать с речью на образовательную тему. Шутник сбежал, однако его помощник и оператор были задержаны, а впоследствии отпущены. Ноэль Годен позднее сам появился на телевидении и взял вину на себя. Возбуждать судебное дело Гейтс отказался. Среди организаторов и прямым исполнителем этой акции был известный бельгийский режиссёр Реми Бельво. Свою антипатию к Гейтсу Годен пояснил так:

Годен настаивает на том, что его действия не являются насилием. Он строго относится к рецепту торта, который будет использован в качестве «оружия» (как правило это наполненной взбитыми сливками и, возможно, небольшим количеством шоколада мягкий бисквит). Годен утверждает, что его деятельность направлена исключительно на знаменитостей, страдающий от собственной важности и недостатка самоиронии. За свою позицию Годен получил прозвище «Человек-торт».

Примечания

Ссылки 
 Official Site of the «Internationale Pâtissière» (IP)
 Official Site of the Montreal «entartistes»